17. Светско првенство у рукомету за жене 2005. одржано је у Русији у Санкт Петербургу од 5. до 18. децембра 2005. године. Такмичиле су се укупно 24 екипе по групама. Прве три репрезентације из сваке групе су оформиле две групе по шест репрезентација. Затим су прве две репрезентације из обе групе играле прва против друге у супротној групи и победнице су играле финалну утакмицу док су поражене играле за 3. место. Трећепласиране екипе из обе групе друге фазе су међусобно играле за 5. и 6. позицију, а четвртопласиране екипе из обе групе друге фазе су међусобно играле за 7. и 8. позицију.

У својој првој утакмици првенства репрезентација Мађарске је оборила рекорд претходних првенстава у броју постигнутих голова од стране једне екипе у једној утакмици. Репрезентација Мађарске је у тој утакмици против репрезентације Аустралије постигла 57 голова и тиме поставила нови рекорд првенстава. Крајњи резултат је био 57:9. 

Светске првакиње су постале рускиње који су у финалу победиле репрезентацију Румуније са резултатом 28:23.

Прва фаза

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Друга фаза

Група 1

Група 2

Трећа фаза

Утакмице од 5 до 8 места

Финални круг

Листа голгетера

Олстар тим

Поредак

Спољашње везе 
 www.ihf.info - SP 2005

Светско првенство у рукомету за жене
Рукомет у Русији
Спорт у Санкт Петербургу
Рукомет у 2005.